Arda –  J. R. R. Tolkien Földjének neve
 Arda – folyó Bulgária, Görögország és Törökország területén
 Arda – középkori örmény nemeskisasszony, Jeruzsálem királynéja